

CSA este un acronim care se poate referi la

Afaceri 
 CSA (bază de date), companie cunoscută anterior ca Cambridge Scientific Abstracts
 Certified Senders Alliance
 Credit Support Annex, document legal care regulează creditul în cazul tranzacțiilor
 Customer Service Advisor, titlu generic în industria serviciilor
 China Southern Airlines, linie aeriană dibn China cu baza în aeroportul Guangzhou Baiyun
 Czech Airlines, compania națională de aviație a Cehiei

Asigurări 
 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România

Canada 
 Canadian Securities Administrators
 Canadian Space Agency
 Canadian Standards Association

Statele Unite ale Americii

Entități federale 
 Confederate States of America, adică Statele Confederate ale Americii, un stat federal independent, care a durat pe perioada Războiului civil american (1861 - 1865)
 Confederate States Army, numele oficial al armatei Statelor Confederate ale Americii

Noțiuni militare 
 Chief of Staff of the United States Army, în română, Șeful Statului Major al Armatei Statelor Unite ale Americii
 Command Staff Advisor

 Statistică 
 Combined Statistical Area, Zonă statistică combinată'', noțiune definită de United States Office of Management and Budget